Закурдаев — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Закурдаев, Василий Иванович (1903—1974) — советский государственный деятель.
 Закурдаев, Игорь Валерьевич (род. 1987) — казахстанский горнолыжник, мастер спорта международного класса Республики Казахстан.
 Закурдаев, Павел Сергеевич (род. 1992) — российский биатлонист.
 Закурдаев, Степан Алексеевич (1925—1982) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза

